L'ultima occasione/E... (E adesso sono tua) – singolo di Mina del 1965, dall'album Studio Uno
L'ultima occasione – singolo dei Non voglio che Clara del 2004, dall'album Hotel Tivoli uscito lo stesso anno.
L'ultima occasione (Homage) – film del 1995 diretto da Ross Kagan Marks
L'ultima occasione (The Last Time) – film del 2006 diretto da Michael Caleo
L'ultima occasione (Last Chance to See, 1990) – libro documentario di Douglas Adams e Mark Carwardine